Ruonajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ruonajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (8,66 ha)
Ruonajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (9,25 ha)
Ala-Ruonajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (7,1 ha)
Ruonajärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (5,45 ha)
Yli-Ruonajärvi, sjö i Kiruna kommun,

Finland
 Ruotsalainen (ö) – en ö i Nådendal 
 Ruonajärvi (sjö i Norra Österbotten) 
 Ruonajärvi (sjö i Lappland, lat 67,92, long 24,95) 
 Ruonajärvi (sjö i Lappland, lat 67,77, long 24,52) 
 Ruonajärvi (sjö i Lappland, lat 67,02, long 24,63) 
 Ruonajärvi (sjö i Lappland, lat 66,07, long 26,03) 
 Ruonajärvi (sjö i Satakunta, Finland) 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn